Adolfo Venturi henviser til:

 Adolfo Venturi (astronom) (1852–1914) – italiensk astronom
 Adolfo Venturi (kunsthistoriker) (1856–1941) – italiensk kunsthistoriker